Edipo Re steht für:

 Edipo Re – Bett der Gewalt, einen Spielfilm von Pier Paolo Pasolini
 Edipo Re (Leoncavallo), eine Oper von Ruggero Leoncavallo